La temporada 1976-77 de la Copa de Europa femenina de baloncesto fue la decimonovena edición de la máxima competición europea de clubes de baloncesto femenino. A partir de esta edición la final se jugó a partido único; en esta ocasión se jugó en Barcelona.

El Daugava Riga ganó su decimosexto título. Fue la última de las cinco finales que jugó el Clermont; las perdió todas contra el Daugava.

Resultados

Fase previa
 (86-34, 70-32) Bundeslandervers Viena 156-66 Yükselis Koleji
 (91-58, 86-61) Wisla Cracovia 177-119 Högsbo Basket
 (92-68, 92-56) Agon Düsseldorf 184-124 Black Star Mersch
 (79-52, 63-43) Picadero Barcelona 142-95 SP Muraltese

Octavos de final
 El Sparta Praga quedó exento como vigente cmapeón
 (62-44, 99-45) Geas Sesto 161-99 Bundeslandervers Viena
 (99-20, 107-39) Akademik Sofia 206-59 Sporting Alexandria
 (75-78, 74-70) IEFS Bucarest 149-148 Wisla Cracovia
 (77-45, 61-48) Clermont Université 138-93 Amicale Herelbeke
 (95-55, 90-71) Estrella Roja de Belgrado 185-126 Maccabi Tel Aviv
 (69-39, 96-64) Picadero Barcelona 165-103 Agon Düsseldorf

Fase de grupos

Grupo A
 (5 - 1 --- 471-412) 1. Sparta Praga (48-68 83-62 vs. Geas — 88-82 80-56 vs. Akademik — 85-61 87-83 vs. Bucarest)
 (3 - 3 --- 406-388) 2. Geas Sesto (72-59 62-65 vs. Akademik — 66-70 76-63 vs. Bucarest)
 (3 - 3 --- 446-458) 3. Akademik Sofia (95-73 89-83 vs. Bucarest)
 (1 - 5 --- 433-498) 4. IEFS Bucarest

Grupo B
 (6 - 0 --- 486-323) 1. Daugava Riga (75-52 64-61 vs. Clermont — 82-47 88-77 vs. Estrella Roja — 79-43 92-43 vs. Picadero)
 (3 - 3 --- 446-367) 2. Clermont Université (86-70 66-69 vs. Estrella Roja — 82-60 99-29 vs. Picadero)
 (3 - 3 --- 408-438) 3. Estrella Roja de Belgrado  (66-62 79-54 vs. Picadero)
 (0 - 6 --- 291-497) 4. Picadero Barcelona

Semifinales
 (71-56, 73-65) Clermont Université 144-121 Sparta Praga
 (89-60, 75-55) Daugava Riga 164-115 Geas Sesto

Final
 Daugava Riga 76-53 Clermont Université

Clasificación
 01.  Daugava Riga

 02.  Clermont Université

 03.  Sparta Praga
 04.  Geas Sesto

 05.  Akademik Sofia
 06.  Estrella Roja de Belgrado
 07.  IEFS Bucarest
 08.  Picadero Barcelona

 09.  Wisla Cracovia
 10.  Amicale Herelbeke
 11.  Maccabi Tel Aviv
 12.  Agon Düsseldorf
 13.  Bundeslandervers Viena
 14.  Sporting Alejandría

 15.  SP Muraltese
 16.  Högsbo Basket
 17.  Black Star Mersch
 18.  Yükselis Koleji

Referencias

Baloncesto en 1976
Baloncesto en 1977
Euroliga Femenina